Philippe Paquet (né le  à Québec, Québec au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006 || Golden Knights de Clarkson || NCAA || 37 ||2  ||5  ||7 ||91  ||-  ||-  ||-  ||- ||- 
|- 
| 2006-2007 ||Golden Knights de Clarkson  || NCAA || 37 || 3 || 4 || 7 || 116 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 ||Golden Knights de Clarkson || NCAA || 27 || 1 || 3 ||4  ||23  || - || - || - || - ||  -
|- 
| 2008-2009 ||Golden Knights de Clarkson  || NCAA || 26 || 1 || 11 || 12 || 62 || - || - || - || - || - 
|-
|2009-2010 ||Everblades de la Floride ||ECHL ||53 ||2 ||13 ||15 ||63 ||9 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
| rowspan=2|2010-2011 ||Everblades de la Floride ||ECHL || 49|| 2|| 18||20 ||78 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| Condors de Bakersfield ||ECHL || 21|| 1|| 5|| 6|| 28|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2011-2012 ||Copenhagen Hockey ||Al Bank ligaen || 29|| 6|| 13|| 19|| 122|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 ||Graz 99ers ||EBEL || 9|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Frederikshavn White Hawks || Al Bank ligaen || 30|| 3|| 13|| 16|| 46|| 16|| 0|| 3|| 3|| 37
|-
| 2013-2014 || Lillehammer IK || GET Ligaen || 42|| 6|| 14|| 20|| 140|| 12|| 2|| 0|| 2|| 30
|-
| 2014-2015 || Rungsted IK || Metal ligaen ||34 || 3 ||10 ||13 ||168 ||5  ||0 ||1 ||1 ||27 
|-
| 2015-2016 || Fife Flyers || EIHL || 52 || 4 || 25 || 29 || 105 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2016-2017 || Fife Flyers || EIHL || 49 || 9 || 15 || 22 || 82 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 42||1||8||9||52||14||0||3||3||20

Notes et références 

Naissance en mars 1987
Naissance à Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Golden Knights de Clarkson
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur du Copenhagen Hockey
Joueur du Graz 99ers
Joueur du Frederikshavn IK
Joueur du Rungsted Ishockey
Joueur des Fife Flyers
Joueur du Rouen hockey élite 76
Défenseur de hockey sur glace